Елена Александровна Коньякова (19 февраля 1971) — советская и российская футболистка, защитник. Выступала за сборную России. Мастер спорта СССР по футболу (1991).

Карьера 
Спортивную карьеру начала в клубе «Волжанка». Второй круг Чемпионата России 1996 года провела в «Ладе».

В 1991 году вызывалась в сборную СССР.
В 1992 году дебютировала за сборную России.

Достижения

Командные 
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 Бронзовый призёр: 1996
 Кубок СССР по футболу среди женщин
 ½ финала — 1991
 Кубок России по футболу среди женщин
 ½ финала — 1993

Личные 
 По итогам сезонов входила в список «33 лучших футболистки страны» (2): 1992, 1993 и 1994.

Клубная статистика

Матчи за сборную России

Источники 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Лада»
Мастера спорта СССР